Ollie peut faire référence à :

Prénom 
 Ollie Barbieri, un acteur anglais.
 Ollie Carlyle, une actrice américaine du cinéma muet.
 Ollie Johnston, un dessinateur et animateur américain.
 Ollie Le Roux, un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Ollie Matson, un joueur américain de football américain.

Toponyme 
 Ollie, une ville du comté de Keokuk, en Iowa (États-Unis).

Autres 
 Ollie, la figure de base du skateboard.
 Ollie King, jeu vidéo.
 Ollie et Moon, une série d'animation française pour enfants de 2017.

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom